Аскола () — община в провинции Уусимаа, губерния Южная Финляндия, Финляндия. Общая площадь территории — 218,03 км², из которых 5,61 км² — вода. Самая большая деревня муниципалитета, Моннинкюля, имеет более 1300 жителей.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Аскола проживают 4862 человек: 2454 мужчин и 2408 женщин.

Финский язык является родным для 95,27% жителей, шведский — для 2,9%. Прочие языки являются родными для 1,83% жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 20,63%
 от 15 до 64 лет — 65,69%
 от 65 лет — 13,72%

Изменение численности населения по годам:

Достопримечательности 
 Деревянная церковь, построенная в 1797—1799 годах. Кафедра в церкви богато украшена в стиле барокко с использованием трофеев которые финские наемники участвовавшие в Тридцатилетней войны унесли из церкви в Германии.
 Археологическая культура Аскола названа по имени области.
 В семи километрах к северу от Аскола находится крупный исполинов котёл.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины